Salecchio ist ein Ortsteil von:

 Palazzuolo sul Senio, siehe Salecchio (Palazzuolo sul Senio)
 Premia (Piemont), siehe Salecchio (Premia)